WNS peut désigner :
 le syndrome du nez blanc, de l'anglais White nose syndrome, une maladie touchant les chauves-souris nord-américaines ;
 le système de numérotation de l'AMDP, de l'anglais WADP Numbering System, projet de référencement des timbres postaux.

Sigle de 3 caractères